Эрнст Ха́дерманн (; , Шлюхтерн — , Галле) — солдат вермахта, гимназийский учитель, гуманист, участник движения Сопротивления и германист.

Биография 
Хадерман родился в семье владельца мельницы, в 1914 году окончил гимназию в Фульде, в начале Первой мировой войны записался добровольцем в артиллерийские войска. Получил несколько ранений, был награждён Железным крестом 1-й и 2-й степени. После объявления перемирия и демобилизации в звании лейтенанта был избран в совет рабочих и солдатских депутатов гарнизона Фульды.

Гадерман изучал германистику и историю в разных университетах, участвовал в политической жизни и поддерживал социал-революционные течения. В 1920 году Гадерман вступил в Независимую социал-демократическую партию и в том же году вышел из её состава. В 1923 году Гадерман защитил докторскую диссертацию. В 1924 году успешно сдал государственный экзамен по германистике и древним языкам, с 1926 года работал учителем в государственном высшем лицее, затем в государственной гимназии Филиппинум в Марбурге и в высшей реальной гимназии в Мельзунгене. Осенью 1930 года получил звание штудиенрата и получил должность в кассельской гимназии имени Вильгельма, где преподавал греческий, немецкий, латинский, французский языки и историю. Успешная педагогическая работа продолжалась в течение девяти лет, в 1933 году на него поступил донос, а в 1934 году после Ночи длинных ночей Гадерман подвергался аресту. К его собственному удивлению, Гадерман сохранил свою должность, получив только запрет на преподавание истории. В 1933 году Гадерман вступил в «Стальной шлем», в 1935 году — в Национал-социалистический германский союз учителей и в 1937 году — в НСДАП.

В 1939 году Гадерман был призван на военную службу. 18 июля 1941 года в звании капитана попал в плен под Рогачёвым. В лагере для военнопленных офицеров в Елабуге, где содержался Гадерман, была небольшая библиотека, в которой Гадерман подготовил речь. 21 мая 1942 года Эрнст Гадерман выступил с речью перед военнопленными, которые её приняли очень холодно. Речь Гадермана «Как завершить войну? — Мужское слово капитана» обращалась к моральным и духовным качествам солдат вермахта. Центральное место в речи занимала военная присяга. По мнению Гадермана, солдаты давали присягу Гитлеру только как фюреру немецкого народа, но Гитлер лишился права именоваться фюрером немецкого народа. Речь Гадермана была отпечатана листовкой тиражом в полмиллиона экземпляров и сбрасывалась на немецкие позиции. Вместе с Вальтером Ульбрихтом Гадерман привлекался к пропагандистской работе на фронте.

Гадерман состоял в руководстве Национального комитета «Свободная Германия» и работал в газете «Свободная Германия». Он также стал одним из сооснователей Союза германских офицеров. В 1943 году Гадерман выступал через громкоговорители перед немецкими войсками, попавшими в окружение под Сталинградом. Гадерман также работал на немецкой радиостанции «Свободная Германия».

После войны с августа 1945 года Гадерман в течение трёх лет возглавлял отдел школьного образования в Германском управлении народного образования в Берлине. В 1948—1949 годах Гадерман являлся депутатом 1-го Немецкого национального совета от Культурного союза. В 1948—1950 годах состоял в СЕПГ. В 1950 году Гадерман пытался найти возможность вернуться домой в Гессен, но из-за своей деятельности в Москве на Западе он считался персоной нон-грата и не пользовался поддержкой родственников. Утрату родины Гадерман не смог пережить до конца жизни. Гадерман с большим энтузиазмом занялся политикой в сфере образования в молодой Германской Демократической Республике, но не поддерживал марксистского мировоззрения.

В 1950—1955 годах Гадерман занимал должность заместителя декана общенаучного факультета Бранденбургской высшей земельной школы в Потсдаме, а в 1955—1962 годах заведовал Институтом германистики в Галле-Виттенбергском университете имени Мартина Лютера в Галле.

Литература 
 Prof. Dr. Ernst Hadermann — ein deutscher Humanist. Zu seinem 100. Geburtstag. Potsdam 1996.
 Dieter Kirchhöfer, Christa Uhlig (Hrsg.): Ernst Hadermann. Bildungsdenken zwischen Tradition und Neubeginn. Peter Lang, Frankfurt am Main 2008.
 Wolfgang Plat: Das Nationalkomitee Freies Deutschland. In: Sowjetunion heute. 35. Jg. H. 11 (November) 1990, S. 60-63.
 Harry Waibel: Diener vieler Herren : ehemalige NS-Funktionäre in der SBZ/DDR. Frankfurt am Main : Lang, 2011 ISBN 978-3-631-63542-1

Ссылки 
 Биография 

Германисты
Преподаватели Галле-Виттенбергского университета
Участники Ноябрьской революции
Участники Первой мировой войны (Германия)
Офицеры вермахта
Национальный комитет «Свободная Германия»
Члены Народной палаты ГДР
Члены Независимой социал-демократической партии Германии
Члены НСДАП
Члены Социалистической единой партии Германии
Стальной шлем